Empori (comerç), ciutat amb molt de comerç o lloc de gran riquesa o importància
 Empori (colònia comercial), centre de comerç establert a l'estranger
 Empori (retòric), retòric llatí
 Empori (1907-1908)